Vinohrady – dzielnica Bratysławy
 Vinohrady – dzielnica Brna
 Vinohrady – dzielnica Pragi